

Personnalités 

 Kazimierz Czarnecki (né en 1948), haltérophile polonais ;
  (né en 1957), député polonais ;
  (né en 1959), député au Parlement européen ;
 Marguerite Czarnecki (1905-1988), suisse, travailleuse sociale ;
  (né en 1956), député polonais ;
 Ryszard Czarnecki (né en 1963), homme politique polonais, député et vice-président du Parlement européen.